

Patronymie 

 Hiroko Moriguchi (1968-), chanteuse et actrice japonaise.

Toponymie 
 Moriguchi, une ville du Japon.
 Moriguchi-juku était la quatrième station de l'Osaka Kaido (ou la cinquante-septième des cinquante-sept stations du Tōkaidō).
 Moriguchi, une station du métro d'Osaka au Japon.